Га́вры — название населённых пунктов:

Россия 
 Гавры — деревня в Красногородской волости Красногородского района Псковской области.
 Гавры — деревня в Гавровской волости Пыталовского района Псковской области.
 Гавры — до 1945 года, прежнее название села Плотинное в Крыму.

См. также 
 Гавры — вариант наименования аристократического византийского рода Гаврасов.